Tarra (rijeka u Kolumbiji)
 Tarra (rijeka u Australiji)
 Tarrha ili Tarra, polis na Kreti
 El Tarra, naselje u Kolumbiji, u departmanu Norte de Santander